Le tournoi de tennis de Varsovie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2006, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Svetlana Kuznetsova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Likhovtseva et Anastasia Myskina.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Varsovie
 Saison 2006 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2006
Varsovie
Sport en Pologne en 2006
Tennis en mai 2006